«Óscar Vargas» - conjunto del nombre propio Óscar/Oscar y el apellido Vargas - puede referirse a:

Personajes 
 Óscar Vargas Guzmán, político chileno, ministro Secretario General de Gobierno (1989).
 Óscar Vargas Prieto (1917-1989), militar y político peruano.
 Óscar Vargas Restrepo (1964-), ciclista colombiano.
 Óscar Vargas (1980-), futbolista hondureño (:w:en).
 Óscar Vargas (1986-), futbolista panameño.